«Айна» — советский чёрно-белый художественный фильм, снятый режиссёрами Алтыном Карлиевым и Владимиром Ивановым в 1959 году на киностудии Туркменфильм.

Премьера фильма состоялась 31 августа 1961 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в конце 1920-х годов во время возникновения первых колхозов в Туркмении. Главная героиня Айна батрачит на кулака Эсен-бая, который ненавидит советскую власть и связан с басмачами,

Однажды по дороге в район на Айну и её новых друзей — учительницу Валю и комсомольского вожака Мялика — нападают басмачи. Но подоспевший коммунист Тахыров спасает их от смерти. В этот день Айна вступает в комсомол… Басмачи планируют отравить все колодцы в окрестностях, погубить скот, взорвать плотину, не допустить создания колхоза и с собственными отарами бежать за границу. Об их планах узнаёт Айнá. Девушка рассказывает обо всём Тахырову. Басмачи не уйдут от расплаты…

В ролях 

 Антонина Рустамова — Айна, комсомолка из аула
 Алты Карлиев — Тахыров, коммунист
 Артык Джаллыев — Ходжом, председатель колхоза
 Кулькиши Кульмурадов — хан-ага
 Клыч Бердыев — Берды
 Сарры Каррыев — Карлы
 Аширмурад Мамилиев — Мялик, комсомолец
 Зоя Степанова — Валя
 Базар Аманов — Эсен-бей Назар Бекмиев — Меле
 Мелик Кепбанов — сын Эсен-бея
 Дурды Сапаров — Аллаяр-хан
 Нурджемал Союнова — жена колхозника
 Сабира Атаева — жена Эсен-бея
 Огульджан Мамикова — Садап, жена Меле
 Б. Черетанова — Анегуль, жена Меле
 С. Овезкулиева — эпизод
 Александр Кузнецов — секретарь комсомольской ячейки
 Хаджигара Аннамамедов — комсомолец, учитель
 Каков Оразсяхедов — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёры-постановщики: Алты Карлиев, Владимир Иванов
 Автор сценария: Лев Черенцов
 Оператор-постановщик: Анатолий Карпухин
 Художник-постановщик: Совет Агоян
 Композитор: Аркадий Островский
 Режиссёр: В. Лосев
 Звукооператор: М. Кузнецов
 Грим: Н. Коробко
 Музыкальный редактор: Д. Овезов
 Художник по костюмам: Р. Кулиева
 Текст песен: М. Матусовский
 Оркестр управления по производству фильмов
 Дирижёр: Г. Гамбург
 Директор картины: Э. Дашевский

Ссылки 
 Айна

Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы студии «Туркменфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о басмачах